El nombre Cristobal ha sido usado por cuatro ciclones tropicales en el océano Atlántico.
 2002 - Tormenta tropical Cristobal. 
 2008 - Tormenta tropical Cristobal. 
 2014 - Huracán Cristobal.
 2020 - Tormenta tropical Cristobal.
El nombre Cristobal reemplazó al nombre Cesar después de que el huracán César de 1996 hizo que ese nombre fuera retirado.